Rachel steht für:

 Rachel (Vorname), weiblicher Vorname; Namensträgerinnen siehe dort
 Rachel (Bibel) (auch Rahel), biblische Gestalt
 Rachel (Tochter des Raschi) (11. Jh.), Tochter des Tora- und Talmudgelehrten Raschi
 Rachel (Schauspielerin) (1821–1858), französische Schauspielerin
 Rachel (Dichterin) (1890–1931), hebräische Dichterin
 Rachel (Sängerin), Teilnehmerin am 9. Grand Prix Eurovision im Jahr 1964 für Frankreich
 Großer Rachel, 1453 m, Berg im Bayerischen Wald
 Kleiner Rachel, 1399 m, Berg im Bayerischen Wald
 Rachel (Nevada), Ortschaft in Nevada (USA)
 Rachel, deutscher Name der Gemeinde Rokle im Okres Chomutov, Tschechien
 zwei Kurzfilme, siehe Rachel (2005) und Rachel (2006)
 Rachel, Dokumentarfilm von Simone Bitton aus dem Jahr 2009, siehe auch Rachel Corrie
 Rachel – Das Musical, Jugendmusical, Uraufführung 2005
 Tropischer Sturm Rachel, Taifun im Pazifik 1999
 Rachel-Gletscher, Gletscher an der Oskar-II.-Küste, Grahamland, Antarktika
 Rachel (Einheit), altes Flächenmaß in Österreich

Rachel ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Rachel (* 1976), englischer Fußballtorhüter
 Alfred Rachel (1887–1959), deutscher Elektrotechniker und Honorarprofessor 
 Hugo Rachel (1872–1945), deutscher Historiker

 Luigi Rachel (1879–1949), italienischer Komponist.
 Mauritius Rachel (1594–1637), deutscher Pastor und Dichter
 Moritz Rachel (1639–1697), deutscher Goldschmied
 Samuel Rachel (1628–1691), Jurist und Staatsmann
 Thomas Rachel (* 1962), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Rackel